O termo Surrey pode se referir a:

Localidades
 Surrey - condado situado no sudeste de Inglaterra
 Surrey (Jamaica), condado
 Surrey (Colúmbia Britânica) - província canadense.
 Surrey (Dacota do Norte) - cidade localizada no estado norte-americano de Dacota do Norte.
 Surrey Hills - uma "Area of Outstanding Natural Beauty" em Surrey.

Outros
 Surrey Satellite Technology - empresa nascida no centro de pesquisas da Universidade de Surrey
 Universidade de Surrey - universidade localizada em Surrey

Desambiguação